Wasel steht für:

 Wasel (Bulgarien), Ortschaft in der Gemeinde Tschernootschene, Bulgarien
 Wasel (Kanada), Ort im Smoky County, Provinz Alberta, Kanada

Wasel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Wasel (1991), deutscher Nordischer Kombinierer